Восторгов — фамилия; имеет женскую форму Восторгова.
 Восторгов, Иван Иванович (1864—1918) — священник Православной российской церкви, протоиерей, проповедник, писатель и миссионер.
 Восторгов, Николай Евдокимович (1875—1930) — священномученик.